Хамадони — персидский философ
 Хамадони (район Мир Сайид Алии Хамадони) — район в Хатлонской области Таджикистана

См. также
 Хамадани